Unendlichkeit bzw. unendlich steht für:

 Unendlichkeit, ein zentraler philosophischer bzw. metaphysischer Begriff
 En Sof, ein Begriff in der jüdischen Mystik
 Unendlich (Mathematik), ein mathematischer Grundbegriff

Werke:
 Unendlichkeit (Roman), SF-Roman von Alastair Reynolds 
 Unendlich (Album), Studioalbum von Matthias Reim 

Siehe auch: